Skoki Akrobatyczne Mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Dowolnym 2013 odbyły się 7 lutego w Voss na trasie  Aerialsbakken. Mistrzostwa świata sprzed dwóch lat nie obronił Kanadyjczyk Warren Shouldice, który nie startował na tych mistrzostwach. Nowym mistrzem świata został reprezentant Chin Qi Guangpu, srebro wywalczył zawodnik z Kanady Travis Gerrits. Natomiast brązowy medal zdobył kolejny Chińczyk Jia Zongyang.

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Bibliografia 
 Wyniki kwalifikacji
 Wyniki końcowe

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym 2013